Эорпвальд () - король независимого королевства Восточная Англия, приемник своего отца Редвальда. Он был членом династии Вуффинги, названной в честь полуисторического короля Вуффы.

Мало что известно о жизни Эорпвальда или о его коротком правлении, поскольку сохранилось мало документальных свидетельств о королевстве Восточной Англии. Основным источником о Эорпвальде является Церковная история народа англов, написанная Бедой в VIII веке. Вскоре после того, как он стал королем, Эорпвальд принял христианское учение и был крещен в 627 или в 632 году. Вскоре после своего обращения он был убит Рикбертом, язычником, который, возможно, стал его преемником и правил в течение трех лет. Мотив убийства Эорпвальда, вероятно, был не только религиозным, но и политическим. Он был первым ранним английским королем, который принял смерть за свою христианскую веру, и впоследствии был почитаем церковью как святой и мученик.

В 1939 году под большим курганом в Саттон-Ху, в Суффолке, было обнаружено великолепное корабельное захоронение. Хотя обычно считается, что Редвальд был похоронен вместе с кораблем (или увековечен им), возможно это был Эорпвальд. У него также могло быть своё собственное корабельное захоронение поблизости.

Происхождение и семья 

К началу VII века южная Англия почти полностью находилась под контролем англосаксов. Эти народы, которые, как известно, включали англов, саксов, ютов и фризов, начали прибывать в Британию в V веке. К 600 году на завоеванных территориях начал формироваться ряд королевств, в том числе королевство восточных англов, которое сегодня включает в себя английские графства Норфолк и Суффолк. Почти не существует документальных источников об истории королевства до правления Редвальда, который правил примерно до 624 года. Источники информации включают имена нескольких ранних королей Вуффингов, упомянутых в коротком отрывке из Церковной истории народа англов Беды, написанном в 730-х годах.

В 616 году Редвальд победил и убил Этельфрита из Нортумбрии в битве на реке Айдл, а затем провозгласил Эдвина новым королем Дейра. Когда Эдвин был изгнанником при дворе Редвальда, ему приснился сон, в котором ему сказали, что если он обратится в христианство, то станет более великим, чем любой из тех, кто правил до него. Стивен Планкетт рассказывает, что, согласно версии событий, изложенной в Житии святого Григория в Уитби, именно Паулин посетил Эдвина и получил от него обещание принять христианство в обмен на королевскую власть. После того, как Эдвин стал правителем Дейры с центром в Йорке, его признали королем Бернисии. После своей победы над нортумбрийцами Редвальд стал не только королем восточных англов, но и самым могущественным королем среди правителей различных англосаксонских королевств, занимая роль, которая позже была описана термином бретвальда. Многие считают, что он был похоронен в роскошном корабельном захоронении в Саттон-Ху.

Эорпвальд был сыном Редвальда от жены, имя которой не записано. У него был, по крайней мере, один брат, Регенхер, и Сигеберхт, возможно, также был его братом. Редвальд использовал буквы R и E, когда называл двух своих собственных сыновей (как и его собственный отец, когда были названы он и его младший брат Эни), что позволяет предположить, что Эорпвальд был младшим братом и мог бы стать наследником Редвальда только после того, как его старший брат Регенхер был убит в битве в 616 году. Неясно, были ли, как понял Беда, Сигеберт и Эорпвальд братьями, или у них была одна и та же мать, но не один и тот же отец, как утверждал хронист XII века Вильям Мальмсберийский. По мнению историка Барбары Йорк, Сигеберт, возможно, был представителем другой линии Вуффингов, который, как его соперник, был вынужден отправиться в изгнание, чтобы гарантировать, что Эорпвальд станет королем.

Династия Вуффинги:
{{familytree|border=1||||||||||WEH|WEH=Вехха}}

{{familytree|border=1||||||||||WUF|WUF=Вуффа}}

{{familytree|border=1||||||||||TYT|TYT=Титила}}

Правление и обращение в христианство 
Эорпвальд всё ещё был язычником, когда стал королем восточных англов после смерти Редвальда примерно в 624 году. Кирби утверждает, что Сигеберхт бежал из Восточной Англии в Галлию во время внутренних раздоров, последовавших за восшествием на престол Эорпвальда, и что язычество нового короля создало напряженность между христианскими и языческими фракциями внутри королевства, что привело к уменьшению его влияния. В 627 году Эдвин предпринял обращение народов Нортумбрии, Линдси и Восточной Англии, и по его наущению Эорпвальда, по словам Беды, убедили принять христианскую веру и таинства. Можно подсчитать, что это событие произошло в 627 году, принимая во внимание те годы, когда Феликс Бургундский занимал епископство Восточной Англии. Напротив, Англосаксонская хроника записала, что крещение Эорпвальда состоялось в 632 году.

Неизвестно, был ли Эорпвальд крещен в Восточной Англии, Нортумбрии или Кенте, но весьма вероятно, что Эдвин, старший правитель, присутствовал в качестве его проучителя. Хайэм предполагает, что из-за отсутствия надлежащих условий в Восточной Англии, вполне вероятно, что он был крещен Паулином в центре власти Эдвина, в Нортумбрии. Манера обращения Эорпвальда указывала на то, что он был зависимым правителем, а Эдвин - его сюзереном.

После его крещения нортумбрийские священники Эдвина стали подавлять языческие обычаи в королевстве Эорпвальда и обращать в свою веру жителей Восточной Англии. Обращение имело общую политическую выгоду в том, что всё восточное побережье от Нортумбрии до Кента, за исключением Эссекса, оказалось под властью Эдвина и его христианских союзников.

Смерть и святость 
Обращение королевства Эорпвальда не привело к созданию какой-либо церковной инфраструктуры, такой как создание епархии внутри королевства. Беда сообщил, что вскоре после своего обращения Эорпвальд был убит язычником по имени Рикберт и что после того, как он был убит, королевство вернулось к языческому правлению на три года.

Эорпвальд был первым английским королем, убитым из-за своей христианской веры. Обстоятельства не зафиксированы, так что неизвестно, представлял ли Рикберт внутреннюю оппозицию Восточной Англии христианскому правлению или он был эмиссаром из-за границы, желавшим уменьшить влияние Эдвина на восточных англов. Возвращение Восточной Англии к языческому правлению не обязательно означает, что существовала открытая борьба между поклонением англосаксонским богам и поклонением Христу, но может выражать реакцию против христианства среди восточных англов, вызванную приходом Эдвина к власти и его последующим доминированием над их королем. Происхождение Рикберта неизвестно, и неясно, правил ли он когда-либо после того, как убил Эорпвальда, но в 630 или в 631 году, через три года после убийства Эорпвальда, Сигеберхт вернулся из ссылки в Галлии и стал королем восточных англов.

В Саттон-Ху (недалеко от Вудбриджа, в графстве Саффолк) находятся два англосаксонских кладбища VI-VII веков, где, как полагают, члены династии Эорпвальда были погребены под большими земляными насыпями. Несколько королей Восточной Англии, включая Эорпвальда, были предложены в качестве возможных кандидатов на место захоронения под курганом 1, обнаруженным в 1939 году. Мартин Карвер предположил, что историки могли бы использовать королевские списки и другие источники информации для идентификации обитателей, признавая при этом, что не существует материальных доказательств, подтверждающих теорию о том, что там похоронен Эорпвальд или другие члены его семьи. Он использовал отношения Эорпвальда как сына Редвальда, чтобы поместить его либо в курган 1, либо во 2.

Согласно Полной истории британских мучеников Флеминга, опубликованной в 1904 году, король Эорпвальд почитался английской церковью как святой и мученик. День его праздника неизвестен.

Примечания

Литература 
 Англосаксонская хроника
 Беда Достопочтенный. Церковная история народа англов

Ссылки 
 

Вуффинги
Монархи, убитые в VII веке
Короли Восточной Англии VII века
Святые по алфавиту
Святые Англии
Канонизированные монархи
Христианские святые VII века